

Geografia
Australia
 Clayton – sobborgo della Città di Monash, Victoria

Canada 
 Clayton – centro abitato parte di Mississippi Mills, Ontario

Regno Unito
 Clayton – distretto della Greater Manchester
 Clayton – località del Doncaster, South Yorkshire
 Clayton – parrocchia civile del West Yorkshire
 Clayton-le-Moors – paese del Lancashire
 Clayton-le-Woods – villaggio e parrocchia civile del Lancashire

Stati Uniti d'America
 Clayton – capoluogo della Contea di Barbour, Alabama
 Clayton – città della Contea di Contra Costa, California
 Clayton – città della Contea di Johnston, Carolina del Nord
 Clayton – città della Contea di Kent e della Contea di New Castle, Delaware
 Clayton – capoluogo della Contea di Rabun, Georgia
 Clayton – città della Contea di Custer, Idaho
 Clayton – villaggio della Contea di Adams, Illinois
 Clayton – città della Contea di Hendricks, Indiana
 Clayton – città della Contea di Clayton, Iowa
 Clayton – città della Contea di Norton, Kansas
 Clayton – città della Parrocchia di Concordia, Louisiana
 Clayton – township della Contea di Arenac, Michigan
 Clayton – township della Contea di Genesee, Michigan
 Clayton – villaggio della Contea di Lenawee, Michigan
 Clayton – capoluogo della Contea di St. Louis, Missouri
 Clayton – borough della Contea di Gloucester, New Jersey
 Clayton – città della Contea di Jefferson, New York
 Clayton – capoluogo della Contea di Union, Nuovo Messico
 Clayton – città della Contea di Montgomery, Ohio
 Clayton – città della Contea di Pushmataha, Oklahoma
 Clayton – città della Contea di Crawford, Wisconsin
 Clayton – città della Contea di Polk, Wisconsin
 Clayton – città della Contea di Winnebago, Wisconsin

Onomastica
 Clayton – nome proprio di persona inglese maschile
 Clayton – cognome inglese

Persone
 Adam Clayton (1960) – bassista e compositore britannico naturalizzato irlandese
 Adam Clayton (1989) – calciatore inglese
 Buck Clayton (1911-1991) – trombettista e musicista statunitense
 Daniel Clayton Miller (1991) – cestista statunitense
 Derek Clayton (1942) – maratoneta australiano
 Ethel Clayton (1882-1966) – attrice statunitense
 Eva Clayton (1934) – politica statunitense
 Frances Clayton (1830-1863) – militare statunitense
 Garrett Clayton (1991) – attore, cantante e ballerino statunitense
 Jack Clayton (1921-1995) – regista britannico
 Jamie Clayton (1978) – attrice, modella e attivista statunitense
 Jan Clayton (1917-1983) – attrice e cantante statunitense
 John Clayton (1952) – contrabbassista statunitense
 José Clayton (1974) – ex calciatore brasiliano naturalizzato tunisino
 Keenan Clayton (1987) – giocatore di football americano statunitense
 Klariza Clayton (1989) – cantante e attrice inglese
 Marguerite Clayton (1891-1968) – attrice statunitense
 Mark Clayton (1961) – ex giocatore di football americano statunitense
 Merry Clayton (1948) – cantante e attrice statunitense
 Ronnie Clayton (1934-2010) – calciatore inglese
 Rushell Clayton (1992) – ostacolista giamaicana
 Zach Clayton (1988) – ex giocatore di football americano statunitense
 Zack Clayton (1913-1997) – cestista e arbitro di pugilato statunitense

Altro 
 Clayton (Azienda) – Brand abbigliamento uomo di proprietà della Essemoda S.r.l. Italia
 4564 Clayton – asteroide della fascia principale
 Clayton – film del 2000 diretto da Eric Fogel
 Clayton – personaggio antagonista del film Disney Tarzan
 Clayton, Dubilier & Rice – società di investimento privata
 Clayton Equipment Company – società di ingegneria britannica
 Claytons – soprannome della locomotiva diesel British Rail Class 17

Pagine correlate 
 Michael Clayton
 William Clayton